Canfield Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Canfield Lake (Manistee County, Michigan)
 Canfield Lake (Washtenaw County, Michigan)
 Canfield Lake (North Dakota)